Tyco peut désigner :

 Tyco International, un conglomérat américain ;
 Tyco Toys, une ancienne entreprise de jouets américaine.